King Rat steht für:

 King Rat, Nagetierart aus der Gattung der Mosaikschwanz-Riesenratten, siehe Uromys rex
 King Rat (1965), US-amerikanischer Kriegsfilm von Bryan Forbes nach dem Roman von James Clavell, siehe Sie nannten ihn King
 King Rat, Roman von China Miéville, siehe König Ratte
 King Rat, Roman von James Clavell, siehe Rattenkönig (Roman)
 Billy "King Rat" Wright, irisches Mitglied der Loyalist Volunteer Force

Siehe auch:
 Great King Rat, Lied der Gruppe Queen